Con Italia bizantina si identificano tutti quei territori della penisola italiana che furono controllati dall'impero bizantino, nome con cui ci si riferisce all'Impero romano d'Oriente, dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente avvenuta nel 476. L'ultimo avamposto bizantino in Italia fu la città di Bari, perduta nel 1071. Cronologicamente, il termine si riferisce a:
 Prefettura del pretorio d'Italia (553–584);
 Esarcato di Ravenna (584–751);
 Tema della Sicilia (687–902);
 Tema della Langobardia (c. 891 – c. 965);
 Catepanato d'Italia (965-1071);

Altri stati italiani, poi, mantennero la fedeltà, puramente nominale, all'impero bizantino in seguito alle invasioni Longobarde e Franche della penisola:
 Repubblica di Venezia;
 Ducato di Napoli;
 Ducato di Gaeta;
 Ducato di Amalfi;
 Ducato di Sorrento.

Territori bizantini
Storia d'Italia